Ерусалимский — фамилия.

Известные носители:
 Ерусалимский, Аркадий Самсонович (1901—1965) — советский историк и публицист, лауреат Сталинской премии (1950).
 Ерусалимский, Владимир Израилевич (род. 1927) — доктор сельскохозяйственных наук, почётный член РАЕН (1996), заслуженный лесовод РСФСР (1989).
 Ерусалимский, Константин Юрьевич (род. 1976) — российский историк, профессор РГГУ.
 Ерусалимский, Яков Михайлович (род. 1947) ― российский математик, профессор (2001), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2007).
 См. также
 Иерусалимский